The Mosquito Coast puede referirse a:

 Costa de Mosquitos, zona costera del mar Caribe entre Nicaragua y Honduras.
 La Costa de los Mosquitos (The Mosquito Coast), novela publicada en 1981 por el escritor estadounidense Paul Theroux.
 The Mosquito Coast (película), película estadounidense de 1986 dirigida por Peter Weir, basada en la novela anterior.
 ''The Mosquito Coast (serie de televisión), serie de 2021.